Оду, Маргарита
 Обыкновенное дифференциальное уравнение